Ponç IV de Cabrera (v1320-1349) va ser un noble català de la Baixa edat mitjana.

Orígens familiars 
Era fill primogènit de Bernat II de Cabrera i la seva muller Timbor de Fenollet, germà gran de Bernat III de Cabrera.

Núpcies i descendents 
Es va casar amb Beatriu Folc de Cardona, amb qui no va tenir fills.

Fets destacats 
Va rebre el títol de vescomte de Cabrera de mans del seu pare el 1343, quan aquest es va retirar al monestir de Sant Salvador de Breda. En morir poc després, el pare va recuperar el títol de vescomte.

Referències 

Vescomtes de Cabrera
Polítics catalans històrics